Greitspitze heißen folgende Berge:

 Greitspitze (Samnaungruppe) in der Samnaungruppe auf der schweiz-österreichischen Grenze
 Greitspitze (Stubaier Alpen) in den Stubaier Alpen in Tirol